

Браунвілл — місто, штат Мен
 Браунвілл — місто, штат Нью-Йорк
 Браунвілл — селище, штат Небраска
 Браунвілл — селище, штат Нью-Йорк
 Браунвілл — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі